PBZ Zagrzeb Indoors 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu PBZ Zagrzeb Indoors rozgrywany w dniach 23 lutego–2 marca 2008 roku w Zagrzebiu na kortach twardych w hali o puli nagród 370 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008